Temple Beth-El ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Temple Beth-El (Calhoun County, Alabama), ID-Nr. 85002887
 Temple Beth-El (Jefferson County, Alabama), ID-Nr. 86003855
 Temple Beth-El (3424 Woodward Ave., Detroit, Michigan), ID-Nr. 82002911
 Temple Beth-El (8801 Woodward Ave., Detroit, Michigan), ID-Nr. 82002912
 Temple Beth-El (Rhode Island), ID-Nr. 88003074
 Temple Beth-El (Texas), ID-Nr. 86003687